Archaeopterodactyloidea (лат., буквально — ранние птеродактили) — клада птерозавров, живших с верхнеюрской по конец нижнемеловой эпох (киммериджский — альбский века) в Африке, Азии и Европе. Название дал Александр Келлнер в 1996 году для группы, к которой относились германодактиль, птеродактиль, Ctenochasmatidae и Gallodactylidae. В 2003 году Келлнер определил кладу как узловой таксон, состоящий из последнего общего предка птеродактиля, ктенохазмы и галлодактиля, а также всех их потомков. И хотя филогенетические исследования, базирующиеся на анализе Анвина 2003 года, не объясняют происхождение археоптеродактилоидов от общего предка, филогенетические исследования, основанные на анализах других учёных — Келлнера и Брайана Андреса (2008, 2010, в прессе), объясняют происхождение этой группы от птеродактилей.

Классификация 
Приведённая ниже кладограмма отражает результаты исследований, проведённых Н. Ронгричем, Д. Мартиллом и Б. Андресом в 2018 году. Альтернативные варианты кладограммы смотрите в статье Филогения птерозавров.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания